Diese Liste beschreibt den Kader und die Siege des Radsportteams Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux in der Saison 2021.

Kader

Siege

Weblinks 
 

Radsportteam 2021